Battleaxe bezeichnet

 eine Band der New Wave of British Heavy Metal, siehe Battleaxe (Band)
 eine militärische Operation im Zweiten Weltkrieg, siehe Operation Battleaxe
 als HMS Battleaxe mehrere Schiffe der Royal Navy.